

Geografia 
 Provincia di Thanh Hóa – provincia del Vietnam, della regione di Bac Trung Bo
 Thanh Hóa – città del Vietnam

Persone 
 Nguyễn Chí Thanh – generale e politico vietnamita
 Son Ngoc Thanh – politico nazionalista cambogiano
 Viet Thanh Nguyen – scrittore, accademico e blogger vietnamita naturalizzato statunitense

Altro 
 Diocesi di Thanh Hóa – sede della Chiesa cattolica in Vietnam suffraganea dell'arcidiocesi di Hanoi
 Mercato Bến Thành – grande mercato della città di Ho Chi Minh in Vietnam
 Tempio di Quán Thánh – tempio taoista di Hanoi noto come tempio Trấn Vũ

Pagine correlate 
 Chau Thanh
 Distretto di Thanh Tri
 Distretto di Tan Thanh